La saison 1964-1965 du NA Hussein Dey est la  du club en première division du championnat d'Algérie depuis l'indépendance de l'Algérie. Les matchs se déroulent dans le championnat d'Algérie et en Coupe d'Algérie.

Compétitions

Division Nationale

Championnat

Rencontres

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Coupe d'Algérie

Rencontres

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références

Notes 

Rapports de matchs en compétitions sportives

Notes générale de l'article

Références

Sources 
 RSSSF:Algeria season 1964-1965

Hussein Dey NA
1964-1965
1964 en Algérie
1965 en Algérie